Пётр Васи́льевич Ермо́лов:
 Ермолов, Пётр Васильевич (кинооператор) (1887—1953) — российский и советский оператор, фронтовой кинооператор.
 Ермолов, Пётр Васильевич (учёный) (1938—2020) — советский и казахстанский учёный, доктор геолого-минералогических наук, академик АН Казахстана.